Gortys ist

der neugriechische Name der antiken Orte:
 Gortyn auf Kreta
 Gortys in Arkadien

in der griechischen Mythologie der Name von:
 Gortys (Sohn des Rhadamanthys), Eponym der Stadt Gortyn auf Kreta
 Gortys (Sohn des Stymphelos), Eponym der Stadt Gortys oder Gortyn in Arkadien